Babyn (ukrainisch ; russisch Babin) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Babyn (Kossiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Babyn (Riwne)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Babyn (Dnister)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Babyn (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi, siehe Babyn (Illinzi)

Siehe auch:
 Babin
 Babyne